Švarný ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Švarný (* 1984), slowakischer Eishockeyspieler
 Oldřich Švarný (1920–2011), tschechoslowakischer Sinologe und Phonetiker